Fousek může být:

 Český fousek – plemeno psa

příjmení
 Adam Fousek (* 1994) – český fotbalový záložník
 Čeněk Fousek (1894–1983) – český malíř
 Jan Fousek (1892–1980) – český politik, předseda Národního souručenství
 Josef Fousek (1875) (1875–1942) – český politik, starosta Loun
 Josef Fousek (* 1939) – český spisovatel, básník, humorista, zpěvák, cestovatel, a fotograf
 Petr Fousek (* 1972) – český fotbalista
 Vít Fousek (1913–1990) – československý lyžař a oběť komunistického režimu
 Vít Fousek (1940) (* 1940) – český lyžař
příjmení Fousková
 Hana Fousková (1947–2015) – severočeská spisovatelka, básnířka a výtvarnice

Česká příjmení